Майкл Джетер (, 26 августа 1952 — 30 марта 2003) — американский актёр.

Биография 
Майкл Джетер родился в Лоуренсбурге, штат Теннесси, 26 августа 1952 года в семье стоматолога. В юности он мечтал стать врачом и поступил в Университет Мемфиса на отделение медицины, но проучившись там некоторое время, более заинтересовался актёрским мастерством. Он принял участие в постановках нескольких пьес в местном театре, а затем, покинув Мемфис, перебрался в Балтимор, где продолжил свою карьеру на театральной сцене. Пытать счастье сразу в Нью-Йорке он не стал, так как считал, что это довольно трудно без членства в трудовом союзе актёров.

Его упорство и актёрский профессионализм в итоге всё-таки привели его в Нью-Йорк, после того как его заметил театральный режиссёр Томми Тун и пригласил на роль в пьесу «Девятое облако». Джетер за короткое время добился успеха и к концу 1989 года уже состоялся его дебют на Бродвее в мюзикле «Гранд отель», за роль в котором в следующем году он был удостоен премии «Тони».

На телевидении он стал появляться ещё в начале 1980-х годов в небольших ролях в фильмах и телесериалах. На экранах он обычно играл чудаков или размазней, как в фильмах «Король-рыбак» (1991), «Зона высадки» (1994) и «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (1998). Иногда ему доставались и более серьёзные роли, такие как в фильмах «Король воздуха» (1997), «Зелёная миля» (1999), «Парк юрского периода III» (2001) и «Открытый простор» (2003). В 1992 году он стал обладателем премии «Эмми» за свою роль в ситкоме «Вечерняя тень». Более молодой аудитории он был известен как мистер Нудл в детской передаче «Улица Сезам», в котором снимался с 2000 по 2003 год.

Майкл Джетер был геем, не скрывающим своей ориентации. Его постоянным партнёром был Шон Блю, с которым он встречался с 1995 года. После того как он был инфицирован ВИЧ, у него начались проблемы с наркотиками и алкоголем. За довольно короткий срок актёр почти полностью поник и перестал появляться на экранах. Последней его работой в кино стало озвучивание двух инженеров в анимационном фильме «Полярный экспресс», который вышел на экраны уже после его смерти и был посвящён памяти актёра. Майкл Джетер умер от эпилептического приступа 30 марта 2003 года в Лос-Анджелесе на 51-ом году жизни.

Избранная фильмография

Награды 
 1990 — Тони — Лучший актёр в мюзикле («Гранд отель»)
 1992 — Эмми — Лучший актёр второго плана в комедийном сериале («Вечерняя тень»)

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Тони»
Люди с ВИЧ/СПИДом
Умершие от эпилепсии
Киноактёры США
Выпускники Мемфисского университета